Gaius est originellement une variante orthographique du prénom  de la Rome antique. Gaïus est une variante moderne.

Sciences et techniques 
 Gaius est un genre d'araignées mygalomorphes, de la famille des Idiopidae.
 Liste non exhaustive d'espèces :

Sciences humaines et sociales 
 Les Institutes de Gaïus sont un ensemble d'anciens manuels de droit romain regroupant l'enseignement du juriste Gaius, vers 161

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Gaius Baltar est un personnage de la série télévisée Battlestar Galactica.

Littérature 
 Gaius Helen Mohiam est un personnage du cycle de Dune, de Frank Herbert.

Anthroponyme

Prénom antique 
 Le praenomen Gaius est interchangeable, y compris pour une même personne, avec Caius. La lettre G n'a été introduite dans l'alphabet romain qu'au . Elle correspondait mieux à la prononciation du prénom en latin, mais l'abréviation du prénom a continué à s'écrire « C. ».
 Ce prénom était notamment porté par Ateius Capiton, Auguste, Caligula, Césius Bassus, Curion, Dèce, , Galère, Hostilien, Jules César, Lélien, Lucilius, Marius Victorinus, Musonius Rufus, Nymphidius Sabinus, Pescennius Niger, Plautien, Pline l'Ancien, Polybe, Publius Petronius, Solin, Trébonien Galle, Vindex et Volusien.

Prénom moderne 
Gaius est un prénom masculin, notamment porté par :
 Gaius Charles (1983-), un acteur américain ;
 Gaius de Gaay Fortman, de son vrai nom Wilhelm Friedrich de Gaay Fortman (1911-1997), un fonctionnaire, universitaire et homme politique néerlandais.
 Gaius Sael (2002-), un acteur est un artiste visuel brésilien.

Nom de personne 
 Gaius (~120-~180) est un juriste et professeur de droit romain, notamment connu pour ses Institutes. On ne sait pas si c'était son prénom ou un pseudonyme.

Notes et références

Voir aussi 
 

Homonymie de prénom
Prénom latin